Héctor Palma Troconis (1976-), actor venezolano
 Carlos Eduardo Troconis (1968-1999), músico venezolano
 Polo Troconis (1966-), locutor venezolano
 Ermila Troconis de Veracoechea (1929-2018 ), historiadora venezolana

Apellidos